Button Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Button Mountain (Alaska)	
 Button Mountain (Lassen County, Kalifornien)	
 Button Mountain (San Bernardino County, Kalifornien)	
 Button Mountain (Nevada)	
 Button Mountain (Texas)